Сатара:

 Сатара — город в индийском штате Махараштра.
 Сатара — округ в индийском штате Махараштра.